Організація Болгарських розвідників, ОБР — організація болгарських скаутів.
 Обр (фр. Aubres) — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Дром.